Anaxàgores de Clazòmenes fou un filòsof grec natural de Clazòmenes.
 Anaxàgores d'Egina fou un escultor grec.
 Anaxàgoras va ser rei d'Argos en la mitologia grega.